Wisconsin, savezna država u sjevernom dijelu SAD-a
 Wisconsin (rijeka), rijeka u SAD-u
 USS Wisconsin (BB-64), američki bojni brod